Feradi bezeichnet:
Feradi Maius
Feradi Minus